Harrisville (Nova Hampshire).
 Harrisville (Nova York).
 Harrisville (Ohio).
 Harrisville (Pennsilvània).
 Harrisville (Rhode Island).
 Harrisville (Utah).
 Harrisville (Virgínia de l'Oest).